Millwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Millwood Township (Minnesota)
 Millwood Township (Missouri)
 Millwood Township (Ohio)